Une bûche ou buche est un morceau de bois débité en rondin ou en quartier, servant notamment à alimenter un feu dans une cheminée (Bois de corde).  Le mot buche sans accent circonflexe est aussi accepté.

Attraction de parc de loisirs 
 Bûches, attraction aquatique dont les embarcations ont la forme de bûches.

Spécialités culinaires 
 Bûche de Noël
 Bûche aux marrons

Films 
 La Bûche

Voir aussi 
 Bûcheron, Scie à bûches, Bois-énergie, Biomasse énergie
 
 La Bûche, une nouvelle de Guy de Maupassant.
 Fendeuse de bûche